Il pugilato pesi mosca femminile dei giochi olimpici di Londra 2012 si è svolto tra il 5 e il 9 agosto presso l'ExCeL Exhibition Centre.

Formato della gara
Gli incontri si sono svolti su quattro round di due minuti. Le pugili hanno ottenuto un punto per ogni pugno portato alla testa o alla parte alta del corpo dell'avversaria. Finendo a terra per più di 10 secondi si è perso l'incontro. Lo schema è ad eliminazione diretta. Tutte le categorie femminili hanno avuto 12 partecipanti. Le vincitrici delle semifinali si sono giocate la medaglia d'oro, mentre entrambe le sconfitte hanno avuto la medaglia di bronzo.

Programma 
Ora italiana (UTC+2)

Partecipanti

Risultati

Note

Pugilato ai Giochi della XXX Olimpiade